Ти́ина Те́нканен (, урожд. Ти́ина Ма́йюри, ; ) — финская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (1995).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу